L'association Médiane est une association antinucléaire localisée en Provence. Elle est l'un des nombreux groupes locaux du Réseau sortir du nucléaire.

Médiane est particulièrement active pour dénoncer le projet ITER d'expérimentation d'un réacteur de fusion nucléaire à Cadarache (Bouches-du-Rhône). Elle a organisé plusieurs manifestations contre ITER en région Provence-Alpes-Côte d'Azur

Notes 

Association ou organisme politique en France
Association ou organisme antinucléaire